Kopfschutz steht für
Helm, schützende Kopfbedeckung
Kopfschutz (Kampfsport), Ausrüstungsgegenstand im Kampfsportart
Men (Kendō), Kopfschutz beim Kendō 
Rossstirn, historischer Kopfschutz eines Pferdes